Виконт де Риас — испанский дворянский титул. Он был создан 12 июля 1688 года королем Испании Карлом II для Хуана Суареса де Толедо и Обрегона.

Виконты де Риас

История виконтов де Риас 
 Хуан Суарес де Толедо и Обрегон (? — ?), 1-й виконт де Риас. Прокуратор кортесов Гранады, алькальд замка Мондехар в провинции Гвадалахара. Сын Луиса Суареса де Толедо и Беатрис Обрегон.
 Супруга с 1652 года Хуана де ла Куэва Гранада Венегас. Ему наследовал их сын:

 Луис Суарес де Толедо и де ла Куэва (? — ?), 2-й виконт де Риас.
 Супруга — Изабель Санчес де Теруэль и Сепеда, дочь Фернандо Альфонсо Санчеса де Теруэля и Квесады, 1-го графа де Villa Amena de Cozbijar, и Луизы Терезы де Сепеда-Айала и Гильен дель Агила, 3-й сеньора де Villa Amena de Cozbijar. Ему наследовал их сын:

 Хуан Санчес де Толедо и Санчес де Теруэль (? — ?), 3-й виконт де Риас. Ему наследовал его племянник, сын его сестры Хуаны Суарес де Толедо и Санчес де теруэль и Мануэля Вальдеррама и Портильо:

 Хоакин Вальдеррама и Суарес де Толедо (? — ?), 4-й виконт де Риас.
 Супруга — Леонор де Паласио и Каньяс. Ему наследовал их старший сын:

 Хосе Вальдеррама и Паласио (? — ?), 5-й виконт де Риас. Бездетен. Ему наследовал его младший брат:

 Хоакин Вальдеррама и Паласио (? — ?), 6-й виконт де Риас. Бездетен. Ему наследовала его сестра:

 Хуана де Вальдеррама и Паласио (? — ?), 7-я виконтесса де Риас.
 Супруг — Франсиско Сегаде Букейро и дель Мопаль. Ей наследовала их дочь:

 Мария Антония Сегаде Букейро и Вальдеррама (? — ?), 8-я виконтесса де Риас.
 Супруг — Рафаэль де Бустос и Ламас, 6-й маркиз де Корвера. Ей наследовал их сын:

 Рафаэль де Бустос и Сегаде Букейро (? — 1848), 9-й виконт де Риас, 7-й маркиз де Корвера.
 Супруга — Роза де Кастилья Португаль и Баильо, дочь Николаса Мельгарехо Кастилья-Португаль и Микаэлы Мельгарехо Кастилья-Португаль. Ему наследовал их сын:

 Хосе де Бустос и Кастилья Португаль (? — 1896), 10-й виконт де Риас.
 Супруга — племянница Мария де лос Долорес де Бустос и Рикельме, 4-я маркиза де лас Альменас, дочь Рафаэля де Бустоса и Кастилья-Португаль, 8-го маркиза де Корвера, и Марии Терезы Рикельме и Арсе, 3-й маркизы де лас Альменас. Его сын, Альфонсо де Бустос и Бустос (1861—1928), 9-й маркиз де Корвера, был женат на Марии Изабель Руис де Арана и Осорио де Москосо, 22-й графини де Ньева и графине де Оливето. Титул виконта унаследовал их сын:

 Хосе Альфонсо де Бустос и Руис де Арана (1883—1940), 11-й виконт де Риас, 4-й герцог де Андрия и 10-й маркиз де Корвера.
 Супруга — Тереза де Перинат и Терри (1866—1918), дочь Гильермо Перината и Очоа и Кармен Терри и Дортикос, 1-й маркизы де Перинат.
 Супруга — Бланка де Ансола и Гонсалес де Кастехон (? — 1962), 1-я маркиза де Юррета и Гамбоа, дочь Пабло Марии Зоило де Ансола и Минондо и Марии де лас Мерседес Франсиски де Паулы Хуаны Гонсалес де Кастехон и Торре. Оба брака были бездетными. Ему наследовал его внучатый племянник:

 Рафаэль Финат и Бустос (1930—1955), 12-й виконт де Риас. Сын Хосе Марии Фината и Эскрива де Романи (1904—1995), 17-го графа де Маяльде, и Касильды де Бустоса и Фигероа (1910—2000), 15-й герцогини де Пастрана. Погиб в аварии. Ему наследовал его младший брат:

 Хосе Мария Финат и Бустос (род. 1932), 13-й виконт де Риас, 16-й герцог Пастрана, 11-й маркиз де Корвера, 20-й маркиз де Кампотехар, 18-й граф де Оливето, 18-й граф де Маяльде, 4-й граф де Финат, граф де Вильяфлор.
 Супруга — Алине Рива де Луна. Ему наследовал их сын:

 Рафаэль Анхель Финат и Рива, 14-й виконт де Риас, 19-й граф де Маяльде.
 Супруга — Анна Мартинес-Коста и Риссо. Ему наследовала их дочь:

 Касильда Финат и Мартинес-Коста, 15-я виконтесса де Риас с 2019 года.

См. также 
 Маркиз де Корвера
 Граф де Маяльде
 Герцог Пастрана

Источники 
 Vizcondes de Rías

Виконты Испании